Koncentrat 1984. – 2005. je četvrti kompilacijski album grupe Parni valjak.

Drugo izdanje "Koncentrata" izdano je također 2005. godine na čak 2 CD-a, a obuhvaća razdoblje od 1984. do 2004. godine i čak 9 albuma, te jedan singl. Izvučeno je 35 najpopularnijih pjesama iz tog razdoblja.

Popis pjesama

CD 1

CD 2

Albumi sastava Parni valjak
Albumi iz 2005.